Barnombudsmannen kan avse:

 Barnombudsmannen (Sverige)
 Barnombudsmannen (Finland)